Die Bezeichnung Kleindeutschland steht für:
 einen Plan von 1848, um Deutschland unter Ausschluss der Habsburger Monarchie zu vereinen, siehe kleindeutsche Lösung
 für eine frühere deutsche Gemeinschaft in Manhattan, siehe Kleindeutschland (New York City)